Free Agents (série télévisée) peut faire référence à : 
 Free Agents (série télévisée américaine)
 Free Agents (série télévisée britannique)